!V
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg V
BadenWurttemberg V